

Результаты

Бомбардиры

Самый быстрый гол 
  Эйден Макгиди (в матче с командой Македонии)

Ссылки 
 Евро 2012 на официальном сайте УЕФА
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА

Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Отборочный турнир